Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes kan syfta på:

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Chermont – en kyrka i Saint-Cergues i Frankrike
Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal – en kyrka i Montréal i Kanada